Николай Карлович Ва́надзинь (; 1892—1978) — латвийский органист и музыкальный педагог. Народный артист Латвийской ССР (1969).

Биография 
Окончил Петроградскую консерваторию (1917), ученик Жака Хандшина. После возвращения своего учителя в Швейцарию возглавлял в 1920—1923 гг. органный класс Петроградской консерватории, где его учеником был, в частности, Исай Браудо.

С 1923 жил и работал в Латвии, возглавлял Народные консерватории в Даугавпилсе (1923—1929) и Риге (1929—1943), Музыкальное училище при Латвийской консерватории (1945—1956). С 1938 преподавал в Латвийской консерватории, с 1947 — профессор. Среди учеников Ванадзиня были, в частности, Петерис Сиполниекс, Ольгертс Цинтиньш, Айвар Калейс, Евгения Лисицына, Таливалдис Декснис.

Брат Карлис Герхардс Ванадзиньш (1890—1965), медик, окончил Дерптский университет (1917) и до 1939 г. вёл медицинскую практику в Цесисе, одновременно в 1922—1933 гг. исполняя обязанности городского головы. С окончанием Второй мировой войны эмигрировал в Швецию, умер в Векшё.

Ссылки 
 Vanadziņš Kārlis Gerhards; Vanadziņš Nikolajs Jūlijs // Trikāta — Tālavas valsts galvaspilsēta 

Органисты Латвии
Академические музыканты Латвии
Органисты СССР
Академические музыканты СССР
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Народные артисты Латвийской ССР